Забужжя — український історично-етнічний край, розташований на лівому березі річки Буг.

Села:
 Забужжя — Вінницька область, Немирівський район
 Забужжя — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Забужжя — Львівська область, Львівський район
 Забужжя — Львівська область, Червоноградський район

Колишні населені пункти:
 Забужжя — колишнє село у Вінницькій області, нині частина села Уладівка Літинського району

Організації
 Рівненське суспільно-культурне товариство «Забужжя»